La Beta Ethniki 1979-1980 è la 21ª edizione del campionato greco di calcio di secondo livello.

Girone Nord

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1980-1981
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1980-1981

Spareggio retrocessione

Girone Sud

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Ammesse in Alpha Ethniki 1980-1981
      Retrocesse in Gamma Ethniki 1980-1981

Note

Collegamenti esterni

Campionato greco di calcio
Calcio nel 1979
Calcio nel 1980